Laterza steht für:

 Laterza (Apulien), ein Ort in der Provinz Tarent
 Casa editrice Giuseppe Laterza & figli, ein Verlagshaus in Bari und Rom

Laterza ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Laterza (1873–1943), italienischer Verleger

 Tom Laterza (* 1992), luxemburgischer Fußballspieler
 Vito Laterza (1926–2001), italienischer Verleger